Ялапа, также ялапа настоящая (), ипомея слабительная () — многолетнее травянистое растение из рода  семейства . Лекарственное растение, из его корней изготовляют слабительное средство.

Видовое название lpomoea purga от  — «очищать».
Ялапа описывается также под именем Exogonium purga (Wender., Benth.) и иногда относится к роду экзогониум (Exogonium).
Под именем ялапа известно также другое растение, применяемое для изготовления слабительных средств, мирабилис ялапа.

Описание 
Имеет мясистое и сочное ползучее корневище, с клубневидно утолщёнными корнями (до 10 см).
Стебли многочисленные, частью наземные, частью подземные. Наземные стебли вьющиеся до 3 метров высотой, подземные стебли развивают придаточные клубневидные корни. Листья сердцевидные, заостренные. Цветки крупные, воронковидные, розовато-фиолетовые. Собраны по 1—3 на цветоносах в пазухах листьев. Чашечка пятилистная, тычинок 5; пестик с верхней, двугнездной, 4-семянной завязью. Плод — коробочка.

Использование 
Корни растения содержат 8-17 % ялапной (ялаповой) смолы и 3-5 % ялапина. Ялапная смола (Resina Jalapae), состоит в основном (95 %) из гликозида конволвулина, она оказывает местное раздражающее, а при продолжительном применении воспалительное действие на слизистую оболочку кишечника. Этим объясняется слабительное действие ялапного корня. Изготавливается из высушенных корней (клубней) растения, основной способ — экстракция спиртом. В дозировке 0.1-0.3 г в день применяется как слабительное средней силы действия, в дозировке 1-2 г на прием — как драстическое слабительное.

Слабительные свойства есть также у свежих цветов, порошок и эссенции из которых используются в гомеопатии.

Ялапа применялась еще в медицине ацтеков.

Распространение 
Родина этого растения — Мексиканские Анды, где оно произрастает во влажных горных лесах на высоте 1200—2400 метров.
Культивируется как лекарственное растение в Мексике, в том числе близ одноименного города Ялапа, по которому получил свое название (, ). Культивируется также в Центральной Америке, Вест-Индии (Ямайка и др.), Индии, Цейлоне. Культивировался в Германии.

Примечания

Ссылки 
 

Лекарственные растения
Вьюнковые